Michael Wong – aktor
 Michael Wong – piosenkarz